Rada Miasta Poznania (1919–1939) – polski organ samorządowy gminy miejskiej Poznania, funkcjonujący od momentu przejęcia władzy w mieście przez Polaków w 1919 do wybuchu II wojny światowej w 1939.

Organizacja 
Ordynacja miejska z 1853 gwarantowała gminie miejskiej samorząd. Gmina we własnym zakresie powoływała do życia organy samorządowe i administrację. Od 1919 zmienił się sposób wyboru Rady Miejskiej. Dotychczasowa Rada, wybrana za czasów pruskich, została rozwiązana przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej 14 stycznia 1919. Regulamin wyborczy z 18 lutego 1919 znosił system plutokratyczny na rzecz wyborów równych, tajnych, bezpośrednich, powszechnych i proporcjonalnych.

Rada swoją działalność opierała na pruskim regulaminie z 12 grudnia 1900 (spolszczonym i zatwierdzonym w 1922). Przewidywał on istnienie wewnątrz Rady komisji stałych (np. prawnicza, finansowo-budowlana, wyborcza, tramwajowa) i powoływanych doraźnie (np. Komisja dla Spolszczenia Ulic). Posiedzenia odbywały się raz w tygodniu, brali w nich udział także członkowie Zarządu Miasta. Obowiązywał zakaz łączenia stanowiska radnego ze stanowiskiem w Magistracie.

Rady Miasta funkcjonowały w okresach 4-letnich. Wybierano 60 radnych (po zmianie prawa w 1934: 64 radnych, a w 1938: 72 radnych); liczba ta była ustalana na podstawie liczebności miasta, jednak mimo wzrostu liczby mieszkańców Poznania nie zmieniano jej do 1934 (np. w 1931 liczba radnych powinna wynosić 72). W momencie ustąpienia radnego lub jego śmierci był on zazwyczaj zastępowany inną osobą. Rada na pierwszym posiedzeniu w wyborach tajnych wybierała Prezydium w składzie: przewodniczący (na okres 1 roku), zastępca przewodniczącego (na okres 1 roku), sekretarz, zastępca sekretarza, ławnik. Po zmianie prawa w 1934 przewodniczącym Prezydium był prezydent miasta.

Rok sprawozdawczy Rady Miasta zaczynał się 1 kwietnia i trwał do 31 marca kolejnego roku. Sprawozdania przez pierwsze 10 lat od 1919 publikowano na wzór wcześniejszych pruskich sprawozdań, w celach porównawczych. Od roku sprawozdawczego 1929/1930 publikowane były w corocznym Sprawozdaniu Zarządu Stołecznego Miasta Poznania.

Zadania i uprawnienia 
Rada uważana była za reprezentację gminy: podejmowała uchwały w sprawie gminy oraz nadzorowała ich wykonanie, opiniowała urzędników, powoływała naczelników obwodów miejskich (kilkadziesiąt osób) na 6-letnią kadencję.

Rada Miasta, na wniosek Magistratu, przyznawała honorowe obywatelstwo miasta Poznania. W okresie 1919-1939 zostało ono przyznane: Wojciechowi Trąmpczyńskiemu, Ignacemu Paderewskiemu, Cyrylowi Ratajskiemu.

Rada Miasta 1919 – 1921 
Wybory odbyły się w niedzielę 23 marca 1919 według nowej ordynacji. Nowa Rada wybrana została w wyborach równych, tajnych, bezpośrednich, powszechnych i proporcjonalnych. Komisarzem wyborczym został nadburmistrz Poznania Jarogniew Drwęski. Utworzony został Komitet Wyborczy Miasta Poznania (przewodniczącym został Karol Rzepecki), oraz Biuro Wyborcze (kierownik Kazimierz Krajna).

Wyborcza polska "Lista Nr 5" zawierała 60 kandydatów. Oprócz tego swoje listy zgłosiły również PPS (Lista Nr 3), socjaldemokraci (Lista Nr 1), Niemcy (Lista Nr 4) i Żydzi (Lista Nr 2). W wyborach "Lista Nr 5" uzyskała 66% (41 mandatów), lista niemiecka 28% (17 mandatów), Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 3,1% (1 mandat), żydowska 2% (1 mandat), lista PPS 0,7% (brak przedstawiciela w Radzie). Frekwencja wyborcza wyniosła 80% (na 108 406 uprawnionych).

Pierwsze posiedzenie miało miejsce 8 kwietnia 1919. Ogółem Rada odbyła 102 posiedzenia, na których frekwencja wynosiła przeciętnie ok. 70% (42-43 osoby). Rada liczyła 60 członków.

Wśród radnych utworzyły się 3 frakcje: Ludowe Koło Radzieckie (14 radnych), Polskie Koło Radzieckie (10 radnych) i Demokratyczne Koło Radzieckie (17 radnych).

Działalność Rady: wybór Jarogniewa Drwęskiego na stanowisko prezydenta Poznania (14 kwietnia 1919), sprawy zaopatrzenia miasta, walka z bezrobociem, budowa nowych mieszkań (osiedle robotnicze na Górczynie), odbudowa szkolnictwa (przywrócenie pierwotnej roli szkół przerobionych w czasie wojny na lazarety).

Lista członków

Rada Miasta 1922 – 1925 
Wybory do Rady Miejskiej odbyły się 18 grudnia 1921. Pierwsze posiedzenie Rady miało miejsce 17 stycznia 1922. Ogółem Rada odbyła 125 posiedzeń, na których średnia frekwencja wynosiła 72% (43 osoby).

Lista członków

Rada Miasta 1926 – 1929 
Wybory do Rady Miejskiej odbyły się 4 października 1925 (informację o wyborach podano 17 lipca 1925). Komisja Wyborcza składała się z Teodora Krausego i Franciszka Budzyńskiego (ZLN), Mieczysława Niewiteckiego (NPR) i Edmunda Banca (ChD) oraz członka Magistratu Zygmunta Zaleskiego. Po ogłoszeniu terminu wyborów rozmaite organizacje przystąpiły do kampanii politycznej, często zwalczając się nawzajem. Politycy agitowali za pomocą ogłoszeń w gazetach lub publikowanych w prasie grafomańskich, anonimowych wierszy:

Komisja Wyborcza zatwierdziła 7 list: Nr 1: Lewicy Związków Zawodowych, Nr 2: Polskiej Partii Socjalistycznej i Rady Związków Zawodowych, Nr 4: Polskiego Związku Lokatorów, Nr 5: Związku Inwalidów Wojennych, Nr 6: Koła Obywatelskiego i Chrześcijańskiej Demokracji, Nr 7: Narodowej Partii Robotniczej, Nr 8: Żydowskiego Komitetu Wyborczego. Frekwencja wyborcza wyniosła 61% (na 115 794 uprawnionych). Listy uzyskały poparcie: Nr 1: 1,3% (0 mandatów), Nr 2: 13,4% (8 mandatów), Nr 4: 2,6% (2 mandaty), Nr 5: 4,7% (1 mandat), Nr 6: 53,2% (34 mandaty), Nr 7: 24,3% (15 mandatów), Nr 8: 0,5% (0 mandatów).

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 5 stycznia 1926. Przeciętna liczba obecnych na posiedzeniach rady wynosiła 43 (72%). Działalność Rady: uchwała o zorganizowaniu Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929.

Kadencja Rady trwała do 31 grudnia 1929.

Lista członków

Rada Miasta 1930 – 1933 
Wybory do Rady Miejskiej odbyły się 6 października 1929. Przed wyborami, od lipca 1929 rozpoczęła się kampania wyborcza. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,2% (uprawnionych do głosowania: 135 540) i była najniższą w okresie 1919-1939. Zostało zatwierdzonych 11 list wyborczych, które uzyskały poparcie: Lista niemiecka (Nr 1): 3,3% (2 mandaty), Polska Partia Socjalistyczna i Rada Związków Zawodowych (Nr 2): 3,9% (2 mandaty), Blok Jedności Robotniczej (Nr 3): 6,9% (4 mandaty), Blok Rzemieślniczo-Gospodarczy (Nr 4): 4,6% (3 mandaty), Polski Związek Lokatorów (Nr 5): 1,6% (1 mandat), Polski Blok Demokratyczny (Nr 6): 3,2% (2 mandaty), Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy (Nr 7): 11% (7 mandatów), Związek Inwalidów Wojennych (Nr 8): 3,7% (2 mandaty), Narodowy Obóz Gospodarczy (Nr 10): 53,3% (33 mandaty), Demokratyczny Blok Pracy Gospodarczej (Nr 11): 7,1% (4 mandaty), PPS dawna Frakcja Rewolucyjna – Blok Demokratyczny (Nr 12): 1,4% (0 mandatów). Wybory wyróżniały się spośród innych ostrością walk politycznych. Były to ostatnie wybory przed 1939 oparte na demokratycznej ordynacji wyborczej, następne (w 1933 i 1938) oparte były na nowych, sanacyjnych ustawach samorządowych, które były niekorzystne dla słabszych partii.

Wybrana Rada odbyła 104 posiedzenia (w tym 1 nadzwyczajne).

Okres sprawozdawczy: 1930 
Rada odbyła 25 posiedzeń plenarnych, pierwsze 8 stycznia 1930 (na którym wybrano prezydium rady). Średnia frekwencja na posiedzeniach wyniosła 75% (45 osób). Działalność Rady: ul. Wodna – uchwalenie budowy domu i łaźni, Droga Warszawska i ul. Palacza – plan zagospodarowania: małe domy w ulgowych cenach, Główna i ul. Kopanina – plan zagospodarowania: mały przemysł i rzemiosło w ulgowych cenach, Wilda – uchwalenie budowy szkoły powszechnej, gazownia miejska – uchwalenie przebudowy pieców komorowych, Hotel Polonia – przeznaczenie części na mieszkania, dom dla samotnych, podatek od psów – podwyższenie stawki, bilanse przedsiębiorstw miejskich, budżet 1930/1931, Powszechna Wystawa Krajowa – uchwalenie kupna nieruchomości, pawilonów i kiosków powystawowych.

Lista członków

Okres sprawozdawczy: 1930 – 1931 
Rada odbyła 21 posiedzeń plenarnych. Średnia frekwencja na posiedzeniach wyniosła 70% (41 osób). Działalność Rady: odmiastowienie Teatru Polskiego, podatek od kin – obniżenie do 30%, podatek od rozrywek – zwolnienie od podatku przedstawień teatralnych w Teatrze Wielkim, Teatrze Polskim, Teatrze Nowym i Teatrze Popularnym, kredyty na zatrudnienie bezrobotnych, uchwalenie przebudowy dawnych pawilonów PWK na przytułki dla bezdomnych i małe mieszkania, bilanse przedsiębiorstw miejskich, budżet 1931/1932, dodatkowe kredyty na 1929/1930. Rada liczyła 59 członków na koniec okresu sprawozdawczego.

Lista członków

Okres sprawozdawczy: 1931 – 1932 
Rada odbyła 19 posiedzeń plenarnych i jedno nadzwyczajne z powodu śmierci przewodniczącego rady Witolda Hedingera. Średnia frekwencja na posiedzeniach wyniosła 75% (45 osób). Działalność Rady: wybór miejsca pod pomnik Wilsona, kredyty na zatrudnienie bezrobotnych, podatek widowiskowy od kinematografów: obniżenie w okresie od 15 maja 1931 do 31 sierpnia 1931, sprawy dotyczące przejęcia przez gminę Poznań gruntów pofortecznych, oprotestowanie oświadczenia w sprawie korytarza polskiego wydanego przez Boraha (senatora USA), uchwalenie 2-letniego przestoju w zatwierdzaniu wniosków na budowę nowych kiosków, bilanse przedsiębiorstw miejskich, budżet 1932/1933. Rada liczyła 59 członków na koniec okresu sprawozdawczego.

Lista członków

Okres sprawozdawczy: 1932 – 1933 
Rada odbyła 19 posiedzeń plenarnych. Średnia frekwencja na posiedzeniach wyniosła 72% (43 osób). Działalność Rady: wybory wiceprezydenta, utworzenie fundacji im. Witolda Hedingera, ul. Mostowa – rozbudowa domu dla starców, wykupy terenów pod ulice, bilanse przedsiębiorstw miejskich, korekta budżetu 1932/33, budżet 1933/1934. Rada liczyła 60 członków na koniec okresu sprawozdawczego.

Lista członków

Okres sprawozdawczy: 1933 
Rada odbyła 19 posiedzeń, w tym jedno nadzwyczajne z okazji Święta Morza 28 czerwca 1933. Rada funkcjonowała do końca 1933. 26 listopada 1933 odbyły się wybory do nowej Rady.

Lista członków

Rada Miasta 1934 – 1937 
26 listopada 1933 odbyły się wybory do nowej Rady Miejskiej. Na podstawie Ustawy z 23 marca 1933 o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego () funkcję przewodniczącego Rady od 13 lipca 1933 pełnił prezydent miasta, a liczba radnych wybranych w wyborach została zwiększona z 60 do 64. Nowa Rada rozpoczęła funkcjonowanie 1 stycznia 1934, a pierwsze posiedzenie odbyła 3 stycznia 1934. Rada odbyła 43 posiedzenia (w tym 5 nadzwyczajnych).

Lista członków

Okres sprawozdawczy: 1934 – 1935 
Rada odbyła 26 posiedzeń, w tym 2 nadzwyczajne: z okazji mianowania Cyryla Ratajskiego honorowym obywatelem Poznania (25 kwietnia 1934) oraz dla uczczenia zmarłego Ministra Spraw Wewnętrznych Bolesława Pierackiego (15 lipca 1934). Rada liczyła 64 członków na koniec okresu sprawozdawczego.

Lista członków

Okres sprawozdawczy: 1935 – 1936 
Rada odbyła 12 posiedzeń plenarnych i 3 nadzwyczajne: z powodu śmierci Józefa Piłsudskiego (13 maja 1935), posiedzenie w sprawie zmiany nazwy części ulic Zwierzynieckiej, św. Marcina, Wyjazdowej na Aleję Marszałka Piłsudskiego (12 czerwca 1935) oraz posiedzenie na którym wybrano delegatów do Zgromadzeń Okręgowych z okazji wyborów do Sejmu (22 lipca 1935). Średnia frekwencja na posiedzeniach wyniosła 84% (53 osób). Rada liczyła 63 członków na koniec okresu sprawozdawczego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dnia 25 września 1935 wydało zarządzenie rozwiązujące Radę Miasta. Naczelny Trybunał Administracyjny 7 grudnia 1936 uchylił to zarządzenie. Rada została przywrócona z nieznacznymi zmianami osobowymi (wynikającymi ze śmierci lub ustąpienia radnych).

Lista członków (do 26 września 1935)

Okres sprawozdawczy: 1936 – 1937 
Rada funkcjonowała na podstawie wyroku Najwyższego Trybunału Administracyjnego z 7 grudnia 1936 unieważniającego zarządzenie MSW o rozwiązaniu Rady. Rada odbyła pierwsze posiedzenie 18 stycznia 1937, na drugim posiedzeniu – 22 stycznia 1937 – przewidziane były wybory prezydenta miasta. Większość radnych i ich zastępców nie chciała dokonywać wyboru prezydenta i złożyła swoje mandaty. Tym sposobem MSW rozwiązało kolejny raz Radę w dniu 25 stycznia 1937.

Lista członków (7 grudnia 1936 – 25 stycznia 1937)

Rada Miasta 1937 – 1938 
Ze względu na rozwiązanie Rady 25 stycznia 1937 i dwukrotne odraczanie wyborów 23 lipca 1937 oraz 22 stycznia 1938 w tym okresie funkcję Rady Miasta pełnił Magistrat. Odbył on 51 posiedzeń.

Rada Miasta 1938 – 1939 
1 października 1938 wyznaczono wybory do Rady Miejskiej na 18 grudnia 1938. Wybory odbyły się według nowej ordynacji, wybrano 72 osoby. Pierwsze posiedzenie Rady miało miejsce 13 stycznia 1939. Działalność Rady: uchwalenie budżetu na 1939/1940. 25 kwietnia 1939 Rada obchodziła 20-lecie.

Lista członków

Prezydium Rady Miasta

Przypisy

Bibliografia 

Rada Miasta Poznania
Województwo poznańskie (II Rzeczpospolita)